Чичивалко има више значења:

 Чичивалко (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чичивалко (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику